Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (сокр. АО «Российские космические системы», РКС — российское предприятие ракетно-космической отрасли, созданное на базе ФГУП «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения» (ФГУП «РНИИ КП»).
Штаб-квартира расположена в Москве.

РКС входит в Госкорпорацию «Роскосмос» и специализируется на разработке, изготовлении, и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства, наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли.

В 2022 году, из-за вторжения России на Украину, предприятие было включено в санкционные списки Евросоюза, США и других стран.

Основные направления 
«Российские космические системы» специализирующееся на разработке, изготовлении, авторском сопровождении и эксплуатации космических информационных систем. 

Основными направлениями деятельности РКС являются:
 создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС;
 космические системы поиска и спасания, геодезии, гидрометеорологического обеспечения, связи и ретрансляции, дистанционного зондирования планет и других космических объектов, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства;
 бортовые приборы и комплексы космических аппаратов специального и гражданского назначения;
 наземные пункты приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли, автоматизированные комплексы управления космическими аппаратами, ракетами-носителями и разгонными блоками;
 полигонные измерительные комплексы;
 автоматизированные системы управления, измерения, мониторинга ресурсов и объектов.

История 
Постановлением Совета Министров СССР № 1017—419 от 13.05.1946 на базе завода № 1 НКО СССР был создан Научно-исследовательский институт 885 (НИИ-885) — одно из первых предприятий ракетно-космической отрасли в Советском Союзе. О важности разработок, которые осуществлял НИИ-885, свидетельствует тот факт, что из шести человек, входивших в созданный С. П. Королёвым Совет главных конструкторов, двое представляли НИИ-885 — главный конструктор автономных систем управления, главный инженер института Николай Алексеевич Пилюгин и главный конструктор радиосистем управления, директор института Михаил Сергеевич Рязанский.

НИИ-885 были разработаны системы управления стратегической ракетой Р-5 (1956 год) и межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 (1957 год). После запуска первого в мире искусственного спутника Земли Спутник-1 институт активно участвовал в выполнении правительственных программ освоения космического пространства 

НИИ-885 являлся головным исполнителем по созданию системы управления ракеты-носителя «Восток». По указанию Н.А.Пилюгина, на предприятии были разработаны особые требования к аппаратуре и введён тройной контроль (ОТК, автором-разработчиком и представителем заказчика) всех приборов, входивших в систему управления.

За выдающиеся заслуги в развитии ракетной техники, а также в создании и запуске первого в мире космического корабля «Восток», успешное выполнение специального задания Правительства по созданию образцов ракетной техники, космического корабля-спутника «Восток» сотрудники НИИ-885 награждены многочисленными орденами  и медалями – орденами Ленина, орденами Трудового Красного знамени, орденами Знака Почета, медалями Серп и Молот, за Трудовую Доблесть и другими наградами.

Летом 1963 года правительственным решением на базе НИИ-885, СКБ-567 и НИИ-944 были созданы два института: НИИП и НИИ АП.  К НИИП перешли все разработки в области телеметрии и космоса, которые выполнялись с СКБ-547. 

Приказом № 024 НИИ-885 от 25.06.1966 переименован в Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП), 
За высокие достижения в создании ракетно-космической техники институт был награждён орденом Ленина и тремя орденами Трудового Красного Знамени. 

11.12.1991 переименован в Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения (РНИИ КП). 
13.04.1998 переименован в ФГУП Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения (ФГУП «РНИИ КП»).

АО «Российские космические системы» было организовано путём преобразования из «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения». 
ФГУП «РНИИ КП» было реорганизовано 23.10.2009, путём преобразования в открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (ОАО «Российские космические системы»). «Российские космические системы» стало головной организацией интегрированной структуры, в состав которой вошли: 
«Научно-исследовательский институт точных приборов» (г. Москва), 
«Научно-исследовательский институт физических измерений» (г. Пенза), 
«Научно-производственное объединение измерительной техники» (г. Королёв, Московская область), 
«Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (г. Москва), 
«Научно-производственная организация „Орион“» (г. Краснознаменск, Московская область), 
«Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (г. Москва).

Текущая деятельность 
«Российские космические системы» РКС является головной организацией в России по системе ГЛОНАСС, а также многим другим системам.

В январе 2015 года стало известно, что в рамках системной реформы ракетно-космической промышленности «Российские космические системы» выступят интегратором объединения предприятий отрасли космического приборостроения. Планируется, что в объединение предприятий приборостроения для космической отрасли войдут компании, разрабатывающие и производящие бортовое оборудование для космических аппаратов и космических систем различного назначения: НПО ИТ, НИИФИ, ОКБ МЭИ, НИИ ТП, НПО «Орион» и другие. Созданный в феврале Совет руководителей предприятий космического приборостроения при «Российских космических системах» займется управлением отраслью в переходный период.

В июле 2015 РКС приступили к созданию Национальной спутниковой сети высокоточного позиционирования, реализация этого проекта обеспечит дециметровую и сантиметровую точность определения координат объектов в режиме реального времени. В 2021 году на авиасалоне МАКС было объявлено о достижении этих результатов.

В 2021 году РКС завершили формирование наземной инфраструктуры высокоточного комплекса широкозонного функционального дополнения ГЛОНАСС на базе развития системы дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ). В России действуют 46 унифицированных станций сбора измерений (из них 18 – на объектах филиалов ПАО «Ростелеком»), еще четыре построены в странах СНГ и три – в Антарктиде. Комплекс востребован в областях, требующих позиционирования объектов с прецизионной точностью, – при аэрофотосъемке, землеустроительных и геодезических работах.

РКС разрабатывают и производят высокотехнологичную целевую аппаратуру для навигационных спутников и спутников ДЗЗ. В феврале 2021 года ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту метеоспутник «Арктика-М» с аппаратурой РКС, и появилась возможность контролировать изменения воздушных масс в арктических широтах с орбиты, наблюдать в онлайн-режиме погоду на Северном морском пути.

В РКС создан Центр микроэлектроники, который может обеспечить предприятия холдинга и отрасли современными микросхемами, микросборками, гибридными схемами. 

Для нацпроекта «Цифровая экономика» проекта «Цифровая Земля» РКС разрабатывают подсистему искусственного интеллекта – нейросети для обработки снимков из космоса. В 2020 году по снимкам с российских и зарубежных спутников нейросеть научили в автоматическом и автоматизированном режимах выявлять свалки, нарушенные земли, вести оценку лесных массивов, выявлять постройки.

Организационная структура 
Холдинг «Российские космические системы» объединяет ключевые предприятия космического приборостроения и информационных систем России:
 АО «Научно-исследовательский институт точных приборов»
 АО «Научно-исследовательский институт физических измерений»
 АО «Научно-производственное объединение измерительной техники»
 АО «Научно-производственная организация „Орион“»
 АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»
 АО «ТЕРРА ТЕХ»
 ООО «Космические коммуникации» («КосКом»)
 ООО «Национальная сеть высокоточного спутникового позиционирования» (ООО «НСВП»)
 ООО «Азмерит»
В феврале 2015 г. «Российские космические системы» объявили об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительного выпуска акций на 5,964 млрд рублей. Допэмиссия осуществлена в интересах ОРКК и РФ в лице Росимущества, в частности, для последующего увеличения пакетов акций в дочерних предприятиях. По планам компании, оплата акций «Российских космических систем» должна быть проведена акциями дочерних и зависимых обществ РКС, которые в соответствии с указом президента РФ «О системе управления ракетно-космической отраслью» № 874 от 2 декабря 2013 года были внесены в уставной капитал ОРКК. В результате «Российские космические системы» должны значительно нарастить собственные пакеты акций дочерних компаний до контрольных.

В феврале 2021 года Набсовет «Роскосмоса» одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию профильного холдинга на основе АО «Российские космические системы». В состав новой структуры войдут компании, НИИ, КБ и сборочные производства, нацеленные на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения.

Критика 
В декабре 2014 года общественная организация «Архнадзор» обратилась к мэру Москвы с призывом спасти от разрушения дом Анны Монс — единственный сохранившийся образец застройки Немецкой слободы петровского времени. По сведениям защитников культурного наследия, в результате бездействия пользователя здания — ОАО «Российские космические системы» — памятник архитектуры «не реставрируется, не используется, ветшает и разрушается, его не могут посещать туристы». 
28 января 2015 года Замоскворецкий районный суд города Москвы приговорил «РКС» к штрафу в размере 200 тыс. рублей за невыполнение работ, предусмотренных охранным обязательством пользователя объекта культурного наследия. В конце 2016 года РКС передали здание в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры при Минкультуры РФ (АУИПИК).

Руководители 
 С 1965 по 2004 директор института — Леонид Иванович Гусев  
 С 2004 по декабрь 2012 — Юрий Урличич.
 С 19 декабря 2012 года — по 19 февраля 2013 года, временно исполняющий обязанности генерального директора Андрей Викторович Чимирис.
 С 20 февраля 2013 года по август 2014 — генеральный директор Геннадий Райкунов.
 С 27 августа 2014 года — генеральный директор Андрей Евгеньевич Тюлин.
 С октября 2022 года - генеральный директор Третьяков Георгий Александрович
 с декабря 2022 года - Ерохин Геннадий Алексеевич.

Ссылки 
 Официальный сайт
«Роскосмос одобрил программу преобразований космического приборостроения» // сайт Госкорпорации "Роскосмос"
 Генеральный директор ОАО «РКС» Андрей Тюлин: «Решаем амбициозную задачу — построить конкурентоспособное объединение мирового уровня в сегменте космического приборостроения»
Андрей Тюлин: «Интернет должен быть везде — в лесу, в океане, в горах»
«Цифровая Земля»: как космические снимки помогают решать земные задачи // Национальные проекты, июль 2021
«РКС настроил космос на сантиметровую точность» // НВО, июль 2021 
«Связывая космос и Землю» // ВПК, июль 2021 
 Роскосмос поручил РКС войти в пятерку мировых лидеров отрасли // «Взгляд», янв 2015
 Официальный сайт ФГУП «РНИИ КП» в Архиве Интернета /вебархив/

Примечания 

Предприятия Роскосмоса
Организации, награждённые орденом Ленина
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Государственные компании России
Объединённая ракетно-космическая корпорация
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину